Die Baureihe 277 bezeichnet:

 Diesellok Vossloh G 1700-2 BB
 Elektrischer Triebzug DR-Baureihe ET 167